Lamu (eiland)
 Lamu County, een county en voormalig Keniaans district
 Lamu (stad), een stad in Kenia